Ляхо́вич — українське прізвище. Етнонімічне прізвище — утворене від української традиційної назви поляків — «лях». Свідчить про походження особи чи її предків.

Носії 
 Ляхович Галина Іванівна — директор Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету.
 Ляхович Діонісій Павло (1946) — єпископ Української Греко-Католицької Церкви.
 Ляхович Костянтин Іванович (1885-1921) — український архівіст, журналіст, громадський і політичний діяч. Зять письменника Володмира Короленка.
 Ляхович Микола Васильович (1926—1996) — український історик, діяч освіти і науки, дослідник історії Румунії, міжнародного робітничого руху, зовнішньої політики країн Південно-Східної Європи.
 Ляхович Микола Петрович (1976) — український громадський діяч, правозахисник.
 Ляхович Сергій Петрович — білоруський боксер.
 Ляхович Ярина (1942) — українська художниця в діаспорі.
 Ляхович Фелікс (1884 — 1941) — художник, митець, маляр і різьбяр.

Прізвища на -ич